Danylo Knyš – calciatore ucraino
 Myhaylo Knysh – velocista ucraino
 Olha Knysh – sciatrice alpina ucraina
 Renald Knysh – allenatore sovietico
 Valentin Knysh – politico russo
 Volodymyr Knysh – calciatore e allenatore sovietico e ucraino